Президентский совет — высший консультативный орган при главе государства в СССР (1990—1991) и РФ. Функции членов Президентского совета являются в основном, представительскими.

 Президентский совет СССР

Литература